Clari steht für:

 Giovanni Carlo Clari (1677–1754), italienischer Komponist
 Robert de Clari (um 1170–nach 1216), französischer Kreuzritter
 Clari (Oper), Oper von Fromental Halévy
 Clarin (Schalmei), traditionelles Doppelrohrblattinstrument der Zentralpyrenäen

Siehe auch:
 Clary (Begriffsklärung)